Plusieurs villes possèdent une rue Vandeweyer :

Rue Vandeweyer à Bruxelles
 Rue Vandeweyer à Charleroi

Notes et références

Voir aussi 
 

Vandeweyer Rue